Bernard Tissot ist der Name folgender Personen:

* Bernard Tissot (Politiker) (1902–1968), französischer Politiker
 Bernard Tissot (Geochemiker) (* 1931), französischer Geochemiker